Binning steht für:

 Binning, verschiedene technische Verfahren

Namensträger
 Bertram Charles Binning (1909–1976), kanadischer Künstler 
 Bob Binning (1935–2005), neuseeländischer Fechter 
 Darin Binning (* 1966), US-amerikanischer Biathlet
 Hugh Binning (1627–1653), schottischer Philosoph und Theologe  
 Jimmy Binning (* 1927), schottischer Fußballspieler der 1950er Jahre

Siehe auch:
 Binning (Familienname)